Nattoralinnguaq bezeichnet:
 Nattoralinnguaq (Berg, Sisimiut, nördlich), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Nattoralinnguaq (Berg, Sisimiut, südlich), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland